Ю́рий Усачёв:
 Усачёв, Юрий Александрович — советский генерал-майор
 Усачёв, Юрий Алексеевич (род. 1974) — российский композитор, диджей, продюсер.
 Усачёв, Юрий Владимирович (род. 1957) — российский лётчик-космонавт, Герой Российской Федерации.